

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Rusiny – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Rusiny – część wsi Groń w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, gminie Bukowina Tatrzańska
 Rusiny – część wsi Hucisko w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, gminie Leżajsk
 Rusiny – część wsi Golce w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, gminie Jarocin

Miejscowości na Białorusi 
 Rusiny – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
 Rusiny – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim